| mål         = {{#expr:
 5 +
 4 +
 4}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1993 Pakistan
| följande    = Nepal 1997
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 1995 var det 2:a Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Sri Lanka. Mästerskapet vanns av  som tog sin första mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 1–0 efter golden goal.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

1995
Fotbollsåret 1995
1995 i Sri Lanka
Internationella sportevenemang på Sri Lanka